A Henemetnoferhedzset (ẖnm.t nfr-ḥḏ.t) ókori egyiptomi királynéi cím volt a Középbirodalom idejében. A XII. dinasztiától egészen a XVIII. dinasztia uralmának korai időszakáig előfordul; a XII. dinasztia idején pár alkalommal személynévként is használták. Jelentése: „aki egy a fehér koronával”. A fehér korona az egyiptomi kettős fáraói korona egyik eleme, melyet tipikusan a Felső-Egyiptom fölötti uralom jelképének tekintenek, de értelmezhető úgy is, hogy míg a vörös korona a király földi megtestesülését jelképezi, a fehér a királyság örök, isteni aspektusát, és a cím ezzel hozza összefüggésbe a királynét.

Névként viselői

 Henemetnoferhedzset hercegnő, II. Amenemhat lánya, apjával együtt említik egy pecséthengeren. Valószínűleg azonos I. Henemetnoferhedzset királynéval.
 I. Henemetnoferhedzset (Weret) királyné, II. Szenuszert felesége (XII. dinasztia)
 II. Henemetnoferhedzset (Weret) királyné, III. Szenuszert felesége (XII. dinasztia)
 Henemetnoferhedzset-Hred királyné, III. Szenuszert felesége, egy kahúni papiruszon említik. A „Hred” jelentése: gyermek; valószínűleg azért használta ezt a nevet, hogy megkülönböztessék az idősebb azonos nevű királynétól.
 III. Henemetnoferhedzset királyné, III. Amenemhat felesége (XII. dinasztia)

Címként viselői

Források

Ókori egyiptomi nevek
Ókori egyiptomi címek
Ókori Egyiptom témájú listák